Chilbosan (en , mont Chilbo) est le nom de plusieurs montagnes coréennes :

Chilbosan (Gyeonggi), montagne du Gyeonggi, 238 m ;
Chilbosan (Jeolla du Nord), montagne du Jeolla du Nord, 469 m ;
Chilbosan (Chungcheong du Nord), montagne du Chungcheong du Nord, 778 m ;
Chilbosan (Gyeongsang du Nord), montagne du Gyeongsang du Nord, 810 m ;
Chilbosan (Hamgyong du Nord), montagne du Hamgyong du Nord, 894 m.